HHG steht als Abkürzung für:

 Häftlingshilfegesetz in Deutschland
 Heinrich-Heine-Gymnasium
 Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken
 Hessisches Hochschulgesetz
 Higher Harmonic Generation, siehe Multiphotonenmikroskop #Higher Harmonic Generation

Abkürzung